Il singolare  dell'Intersport Heilbronn Open 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2013.

Björn Phau era il detentore del titolo ma si è ritirato durante il primo turno.

Michael Berrer ha battuto in finale Jan-Lennard Struff 7–5, 6–3.

Teste di serie

 Paul-Henri Mathieu (semifinale, ritirato)
 Benjamin Becker (quarti di finale)
 Gilles Müller (primo turno)
 Björn Phau (primo turno, ritirato)

  Adrian Ungur (secondo turno)
  Ivo Karlović (primo turno, ritirato)
  Jan Hájek (secondo turno)
  Ruben Bemelmans (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Intersport Heilbronn Open 2013
ATP Challenger Tour 2013